Jingu ili Jingū može biti:
Jingu (grad) (金谷镇) u okrugu Anxiju, Fujian, Kina
Jingū (japanska carica) (oko 169. – 269.)
Busanjin-gu, Busan, Južna Koreja, ponekad ga se lokalno skraćeno zove "Jin-gu"
svetište Ise (伊勢神宮), službeno jednostavno zvan "Jingū" (u doslovnom prijevodu na hrvatski: "Svetište")
Jingū (神宮, じんぐう), ime za šintoistička svetišta u svezi s japanskom carskom kućom